Archaeobalanidae é uma família de crustáceos do tipo craca integrada na superfamília Balanoidea da ordem Sessilia. A família inclui 16 géneros aceites como válidos..

Taxonomia
A família Archaeobalanidae agrupa um conjunto alargado de espécies de pequenas cracas (ordem Sessilia), com distribuição natural muito alargada.

Na sua presente circunscrição taxonómica, o agrupamento taxonómico está subdividido da seguinte forma:
Subfamília Acastinae
Género Acasta Leach, 1817
Género Conopea Say, 1822
Subfamília Archaeobalaninae
Género Chirona Gray, 1835
Género Solidobalanus
Subfamília Elminiinae
Género Elminius Leach, 1825
Subfamília Hexacreusiinae
Género Hexacreusia Zullo, 1961
Subfamília Semibalaninae
Género Semibalanus Pilsbry, 1916

A informação constante das bases de dados taxonómicos Catalogue of Life e  Dyntaxa permite construir o seguinte cladograma::

Galeria

Referências

Ligações externas 

Sessilia
Famílias de maxilópodes